

Patronyme 

  (* 1941), humanitaire allemand ;
 Henry J(ay). (Judah) Heimlich (1920-2016), médecin américain ;
 Herman Heimlich (1904-1986), peintre québécois ;
 Jean-Daniel Heimlich (1740-1796/1806), peintre et graveur alsacien ;
  (1906 - 1986), pianiste et professeur de musique juif-hongrois ;
 la méthode de Heimlich (ou « manœuvre de Heimlich », ).
  (1911-1996), officier du renseignement américain, directeur de la RIAS ;
  (1917-?), nageur allemand ;

Voir aussi 

 Heimlich & Co., un jeu de société créé par Wolfgang Kramer en 1984.
 (10637) Heimlich, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme allemand
Patronyme juif